Кутейниковское сельское поселение — муниципальное образование в Чертковском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — село Кутейниково.

Административное устройство 
В состав Кутейниковского сельского поселения входят:
 село Кутейниково;
 хутор Веселовский;
 хутор Виноградовский;
 хутор Маньковский;
 хутор Марьево-Камышенский;
 слобода Семено-Камышенская;
 хутор Сидоровский.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Чертковского района